Mosolf steht für:
 Mosolf (Unternehmen), deutsche Automobilspedition

Mosolf ist fer Familienname folgender Personen:
 Anna Mosolf (1895–1974), Mitbegründerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie des Deutschen Frauenrings
 Horst Mosolf (1928–2015), Logistikunternehmer